Brigata Gramsci indica una serie di brigate partigiane italiane, in particolare:

Alcune Brigate Garibaldi operanti in Italia:
 
 10ª Brigata SAP "Gramsci", operante in Piemonte
 21ª Brigata Garibaldi "Spartaco Lavagnini" (già 21ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci"), operante nel Senese
 64ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante nell'Oltrepò pavese
 122ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante in Valle Trompia
 144ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante sull'Appennino reggiano
 158ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante in Friuli
 176ª Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante in Val d'Aosta
 912ª Brigata SAP "Antonio Gramsci", operante nel Ponente Genova
 Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante in Valnerina
 Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", operante nel Feltrino

La Brigata Gramsci operante in Albania